Der Family Circle Cup 2003 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Tier I-Kategorie Teil der WTA Tour 2003. Das Turnier fand vom 5. bis 13. April 2003 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Justine Henin-Hardenne und Serena Williams, das Henin-Hardenne in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez in zwei Sätzen gegen Janette Husárová und Conchita Martínez.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Family Circle Cup 2003 fand vom 5. bis 6. April 2003 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)